Amenthes bezeichnet:
 Duat, in der ägyptischen Mythologie das Totenreich
 Amenthes (Ägypten), eine Region in Ägypten
 Amenthes (Gradfeld), ein Gradfeld auf dem Mars